Адриáн Галáд () — это словацкий астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в Модраской обсерватории. В период 1995 по 2004 год совместно с другими словацкими астрономами им было открыто в общей сложности 78 астероидов.

См. также 
 Йозеф Вилаги
 Милан Антал
 Палё Зиго

Примечания

Ссылки 
 Adrián Galád: Amatéri majú výhodu. Čas 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Словакии
Первооткрыватели астероидов